

Geografia
 Australia
 Holbrook – città del Nuovo Galles del Sud
 Regno Unito
 Holbrook – parrocchia civile del Derbyshire
 Holbrook – parrocchia civile del Suffolk
 Stati Uniti d'America 
 Holbrook – capoluogo della contea di Navajo, Arizona
 Holbrook – comune della contea di Norfolk, Massachusetts
 Holbrook – villaggio della contea di Furnas, Nebraska
 Holbrook – census-designated place della contea di Suffolk, New York

Persone
 Boyd Holbrook – modello, attore e artista statunitense
 Hal Holbrook – attore statunitense
 Richard Holbrooke – diplomatico statunitense